RAAD steht für:

Bezeichnung für Waffensysteme aus dem Iran und Pakistan. Das Wort l-Ra’ad bedeutet „der Donner“:
 RAAD (Panzerabwehrlenkwaffe), ein iranischer Nachbau der sowjetischen AT-3 Sagger
 Ra’ad (Marschflugkörper), eine pakistanische Flugkörper-Entwicklung
 Raad-1, eine iranische 122-mm-Panzerhaubitze
 Raad-2, eine iranische 155-mm-Panzerhaubitze
 Raad (Flugabwehrraketensystem), ein iranisches Boden-Luft-Raketensystem

Abkürzung für:
 Republican Action Against Drugs, eine irische terroristische Vereinigung

Raad ist der Ortsname von:
 Raad (Gemeinde St. Valentin), Ortsteil von St. Valentin, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Raad (Gemeinde Diersbach), Ortschaft in der Gemeinde Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Raad (Gemeinde Münzkirchen), Ortschaft in der Gemeinde Münzkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Raad ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Raad, US-amerikanischer Turner
 Haidar Raad (* 1991), irakischer Fußballtorhüter
 Ignace Raad BS (1923–1999), libanesischer Erzbischof der Melkitischen Griechisch-Katholischen Kirche
 Walid Raad (* 1967), libanesischer Fotokünstler

Siehe auch:
 Rad (Begriffsklärung)

Abkürzung